Serebrowski ist der Familienname folgender Personen:

 Pawel Wladimirowitsch Serebrowski (1888–1942), sowjetischer Vogelkundler
 Wladimir Iwanowitsch Serebrowski (1887–1971), sowjetischer Jurist